Хосе́ А́нхель Гурри́а Треви́ньо (; , , Мексика) — пятый генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с момента её создания.

Родился в семье банкира. В 1972 году окончил экономический факультет Национального автономного университета Мексики, в 1974 году — аспирантуру Лидского университета (Великобритания), Гарвардского университета и Университета Южной Калифорнии (США).

С 1979 года работал в Министерстве финансов Мексики, участвовал в переговорах по вопросам внешней задолженности страны.

В 1989—1992 годах — заместитель министра финансов Мексики, а в 1992—1993 — председатель правления Национального банка внешней торговли Мексики.

Репутацию одного из крупнейших в мире финансистов Анхель Гурриа заработал после того, как в декабре 1994 года вывел Мексику из тяжелейшего экономического кризиса (тогда задолженность составляла 28 млрд долларов). В 1994 году занял пост министра иностранных дел страны (до 1998 года), после чего до 2000 года был министром финансов. Журнал «Евромани» в 1999 году назвал Анхеля Гурриа лучшим министром финансов, а журнал «Уорлд линк», издаваемый форумом в Давосе, министром финансов «идеального правительства».

В ноябре 2005 года избран генеральным секретарём ОЭСР и в июне 2006 года вступил в должность, в которой пробыл три срока — до 1 июня 2021 года.

Примечания

Ссылки 

Политики Мексики
Дипломаты Мексики
Министры иностранных дел Мексики
Министры финансов Мексики
Члены Институционно-революционной партии
Почётные профессора ВШЭ
Члены-корреспонденты Академии моральных и политических наук
Экономисты Мексики
Выпускники Национального автономного университета Мексики
Выпускники Гарвардского университета
Офицеры французского ордена Сельскохозяйственных заслуг
Кавалеры Большого креста ордена «Солнце Перу»
Кавалеры Большого креста ордена Оранских-Нассау
Кавалеры Большого креста ордена Инфанта дона Энрике
Великие офицеры ордена Почётного легиона
Гранд-офицеры ордена «За заслуги перед Литвой»
Почётные доктора Хайфского университета